Luzulaspis är ett släkte av insekter som beskrevs av Targioni Tozzetti 1868. Luzulaspis ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skålsköldlöss
Luzulaspis